Ala Cuper – sciatrice freestyle ucraina naturalizzata bielorussa
 Héctor Cúper – allenatore di calcio e calciatore argentino